

Gastronomia 
 Chal – bevanda turkmena e kazaka

Geografia 
 Distretto di Chal – distretto dell'Afghanistan
 Chal – villaggio del distretto di Kărdžali, in Bulgaria
 Chal – villaggio della provincia di Zanjan, in Iran